Четници се може односити на:

Општи појам:
 Четници, герилски борци сврстани у мале борбене јединице — чете;
 Комити, припадници малих војних групација, наоружани чланови национално-ослободилачких организација;

У Османском царству до 1912:
 Четничка акција, развила се у Македонији и Старој Србији за одбрану српског живља од Турака, Албанаца и Бугара.
 Српска четничка организација, револуционарна организација са циљем ослобађања Старе Србије и Македоније од Османског царства
 Четници у балканским ратовима, четнички одреди током балканских ратова

У Првом светском рату:
 Златиборски добровољачки одред, под командом Косте Тодоровића
 Јадарски добровољачки одред, под командом Војина Поповића
 Руднички добровољачки одред, под командом Војислава Танкосића
 Горњачки добровољачки одред, под командом Велимира Вемића
 Добровољачки одред (Војводе Вука), на Солунском фронту
 Четници у окупираној Србији (1916—1918), четнички одреди у окупираној Србији под командом Косте Војиновића и Косте Пећанца

Између два светска рата:
 Већи број удружења основано од ратних ветерана ранијих четника:
 Удружење четника за слободу и част отаџбине, основали Четнички ветерани 1921. године
 Удружење против бугарских бандита, основано 1922.
 Удружење српских четника за Краља и Отаџбину, основано 1924.
 Удружење српских четника Петар Мркоњић, основано 1924.
 Удружење српских четника Петар Мркоњић за Краља и Отаџбину, 1925. уједињене две претходне организације
 Удружење старих четника

У Другом светском рату:
 Четничке јединице Југословенске војске (1940-1941) — јединице ЈВ намењене за герилско ратовање;
 Равногорски четници — југословенска (већински српска), ројалистичка герилска организација под командом Драгољуба Драже Михаиловића;
 Четнички одреди Југословенске војске (1941-1942) — војна формација под командом Драже Михаиловића формирана 11. маја 1941. на Равној Гори, претеча ЈВуО;
 Југословенска војска у отаџбини (1942-1945) — војна формација под командом Драже Михаиловића од јануара 1942;
 Црни четници (1941-1945) — колоквијални назив за четнике лојалне режиму и немачкој војној администрацији у окупираној Србији;

 Четници Косте Пећанца — квинслишке формације под командом Косте Пећанца;
 Четници - борбена герила, амерички филм снимљен 1943. године.

Након Другог светског рата:
 Више пост-ратних удружења са сједиштем у западноевропским или прекоокеанским државама:

 Више паравојних јединица током 1990их:
 Новосарајевски четнички одред (1992-1996) — јединица ВРС у саставу Сарајевско-романијског корпуса.
 Погрдан назив за све српске јединице током ратова у Хрватској и БиХ 1990их;
 Погрдан назив за све Србе у шовинистичким медијама Хрватске и БиХ.